Владимир Михайлович Самсонов:
 Самсонов, Владимир Михайлович (1946—2020) — российский физик.
 Самсонов, Владимир Михайлович (род. 1953) — российский физик.